Hydnodontaceae är en familj av svampar. Hydnodontaceae ingår i ordningen Trechisporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Hydnodontaceae

en:Hydnodontaceae